<noinclude>
Серге́й Скура́тов: Скуратов, Сергей Александрович (род. 1955) — российский архитектор, член правления Союза московских архитекторов.
 Скуратов, Сергей Михайлович (1905—1968) — советский химик, декан химического факультета МГУ.
 Скуратов, Сергей Николаевич (род. 1950) — российский пилот, руководитель авиакомпании «Уральские авиалинии».